Tramontana ima više značenja:
 Tramontana (Alesandrija)
 Tramontana (Rimini)